Sezona 1981/82 jugoslovanske hokejske lige je bila devetintrideseta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu. Naslov jugoslovanskega prvaka so dvajsetič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Redni del

Končni vrstni red
HK Jesenice
HK Olimpija Ljubljana
HK Cinkarna Celje
HK Crvena Zvezda
HK Partizan Beograd
HK Kranjska Gora
KHL Medveščak
HK Spartak Subotica

Viri
hokej.snt.cz 

Jugoslovanska hokejska liga
1981 v športu
1982 v športu
1981 v Jugoslaviji
1982 v Jugoslaviji